Strö församling kan syfta på:

 Strö församling, tidigare församling i Skara stift
 Norra Strö församling, tidigare församling i Lunds stift
 Västra Strö församling, tidigare församling i Lunds stift
 Östra Strö församling, tidigare församling i Lunds stift